Militano ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Militano (* 1954), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Melissa Militano (* 1955), US-amerikanische Eiskunstläuferin